CGK steht für:
 Flughafen Soekarno-Hatta im IATA-Flughafencode
 Clebsch-Gordan-Koeffizient in der Quantenmechanik
 Computer Gesellschaft Konstanz
 Corporate Governance Kodex
 Cgk-Wert in der Messsystemanalyse

CGK